

Sigle 
 National League for Democracy – Lega Nazionale per la Democrazia, partito politico birmano

Codici 
 NLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Quetzalcoati, Nuevo Laredo, Messico
 nld – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua olandese
 NLD – codice ISO 3166-1 alpha-3 dei Paesi Bassi